Viedebantt ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Viedebantt (1918–1945), Luftwaffemajor (:File:Bundesarchiv_Bild_183-J73257,_Helmut_Viedebantt.jpg, w:en:Helmut Viedebantt)
 Hermann Viedebantt (-1891), Theologe, ev. Pfarrer zu Bonn, Potsdam, Freimaurer (auch als Viedebandt)
 Klaus Viedebantt (* 1943), deutscher Journalist und Autor
 Oskar Viedebantt (1883–1945), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer